Álex Márquez Alentà (Cervera, 23 april 1996) is een Spaans motorcoureur. Hij is de jongere broer van Marc Márquez en was de winnaar van het Spaanse Moto3-kampioenschap in 2012.

Carrière
In 2014 werd Márquez kampioen in de Moto3 in de laatste race van het seizoen met twee punten voorsprong op Jack Miller. Álex en zijn broer Marc werden hierdoor de eerste broers die in hetzelfde jaar wereldkampioen werden in hun klasse.

In 2019 won hij het wereldkampioenschap wegrace Moto2.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur